Sankt Mortens Kirke, flere kirker i Danmark med dette navn:

 Sankt Mortens Kirke (Næstved) – beliggende i Næstved, Sankt Mortens Sogn (Næstved).
 Sankt Mortens Kirke (Randers) – beliggende i Randers, Sankt Mortens Sogn (Randers).
 Sankt Mortens Kirke (Tåsinge) – beliggende på Tåsinge, Bjerreby Sogn.
 Sankt Mortens Kirke (Fur) – beliggende på øen Fur.
 Tyskland
 Sankt Mortens Kirke (Morsum) – beliggende på øen Sild.